Trostel ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Trostel (1928–2016), deutscher Hochschullehrer für Technische Mechanik
 Sandra Trostel (* 1976), deutsche Filmemacherin
 Wilhelm Trostel (1894–1942), Schweizer Kommunist